Нико́льская — топоним, и женская форма русской фамилии :

Топоним 
Населённые пункты
 Никольская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Никольская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Никольская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Никольская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Никольская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Никольская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Никольская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Никольская — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Никольская — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Никольская — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Никольская — до 1964 года название деревни Стрижово в Куртамышском районе Курганской области.

Реки
 Никольская — приток Межи.
 Никольская — приток Томи.
 Никольская — приток Уфтюги.
 Никольская — впадает в Белое море.

Фамилия 

 Никольская, Анна Борисовна (1899—1977) — русский прозаик и переводчик
 Никольская, Антонина Петровна (1899—1994) — советский и российский врач-онколог.
 Никольская, Глафира Николаевна (род. 1929) — советский и российский учёный-педагог, переводчик.
 Никольская, Елизавета Николаевна (1904—1955) — русская балерина, в эмиграции известная в Европе, прима-балерина Чехословацкого национального театра.
 Никольская (Котуранова), Ирина Дмитриевна (род. 1985) — российская футболистка.
 Никольская, Ирина Ильинична (род. 1943) — польский, советский и российский музыковед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры Польши.
 Никольская, Лидия Ивановна (род. 1952) — артистка оперы, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Никольская, Лилия Николаевна — мастер художественного слова, заслуженный артист Российской Федерации.
 Никольская, Лорина Евгеньевна (более известна как Лорина Дымова; род. 1939) — российская поэтесса и переводчица.
 Никольская, Любовь Борисовна (1909—1984) — советский композитор, педагог.
 Никольская, Людмила Ильинична (1929—2000) — доктор филологических наук, профессор.
 Никольская, Мария Николаевна (1896—1969) — советский энтомолог.
 Никольская, Раиса Ивановна (1912—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Никольская, Роза Фёдоровна (1927—2009) — учёный-этнограф, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1975).
 Никольская, Светлана Дмитриевна (род. 1982) — российская футболистка.
 Никольская, Софья — сценический псевдоним Софьи Мирович (1889—1976), советской оперной певицы и педагога.
 
 Никольская, Эля Владимировна (1929—2011) — советский и российский учёный.

Двойная фамилия
 Никольская-Эксели, Анна Олеговна (род. 1979) — российская детская писательница.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 Новая Никольская